Profondità – direzione (in senso geometrico) dello spazio traducibile con il movimento avanti-indietro (in alternativa a destra-sinistra e su-giù).
 Profondità – in un liquido, la misura della distanza verticale tra la superficie del liquido e un oggetto immerso
 Profondità – in matematica, invariante di un modulo
 Profondità (The deep) – racconto di fantascienza di Isaac Asimov del 1952
 Profondità di bit – nella codifica dell'audio digitale, la quantità di bit di informazioni presenti in ogni campione 
 Profondità di campo – in fotografia, grandezza che rappresenta la zona in cui gli oggetti nell'immagine appaiono ancora nitidi e sufficientemente focalizzati, nonostante il piano a fuoco sia uno soltanto
 Profondità di colore – nella computer grafica, grandezza che esprime sia il numero di bit usati per indicare il colore di un singolo pixel, in una immagine bitmap o in una memoria buffer, sia il numero di bit usati per ogni componente di colore di un singolo pixel
 Profondità di fuoco – in fotografia, un intervallo di tolleranza nella distanza fra il piano della pellicola (o del sensore nelle fotocamere digitali) e l'elemento posteriore dell'obiettivo

Altri progetti